Комаров Олександр Валерійович ( 1972) — президент «Київстар» (з грудня 2018)
 Комаров Олександр Валерійович ( 1988) — український плавець